Autocamionale della Cisa – denominazione attribuita all'autostrada A15 in Italia
Autocamionale della Cisa – ex società che gestiva l'autostrada A15 in Italia